Drymusa är ett släkte av spindlar. Drymusa ingår i familjen Drymusidae. 

Drymusa är enda släktet i familjen Drymusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Drymusa